Coala peut faire référence à : 
 Fabio Coala (né en 1978), auteur de bande dessinée brésilien.
 Cesonia coala, une espèce d'araignées.

c'est également un acronyme pour :
 Coarctation long-term assessment (CoALA)

 , outil de programmation et logiciel libre.
 , jeu vidéo de 1995.